Марковцы () — село в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 136 человек. Почтовый индекс — 30447. Телефонный код — 3840. Занимает площадь 67 км². Код КОАТУУ — 6825588004.

Местный совет 
30447, Хмельницкая обл., Шепетовский р-н, с. Старые Бейзимы

Примечания

Ссылки 
 Марковцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Шепетовского района